

Cinema 
 24 ore (Trapped) – film del 2002 diretto da Luis Mandoki

Sport 
 24 ore – tipo di competizione sportiva:
 24 Ore di Daytona
 24 ore del Delfino
 24 Ore di Le Mans
 24 Ore del Nürburgring
 24 Ore di Spa

Altro 
 24 Ore – quotidiano italiano fondato nel 1946, confluito poi ne Il Sole 24 Ore